Ел Арте има више значења:

 Ел Арте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Арте (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Арте (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику